Extremadura peut désigner :

Toponyme 

 l'Estrémadure en espagnol Extremadura, en estrémègne Estremaura, une des 17 communautés autonomes d'Espagne.

Sport 

 Club de Fútbol Extremadura, un club de football espagnol basé à Almendralejo ;
 Extremadura UD, un club de football espagnol basé à Almendralejo ;
 , un club de football féminin espagnol basé à Almendralejo.

Divers 

 Extremadura TV, une chaîne de télévision régionale espagnole appartenant à la société de radio-télévision publique estrémadurienne (Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales) ;
 Extremadura Unida (Estrémadure Unie), un parti politique espagnol de type régionaliste fondé en 1986.